Lampugnani – famiglia nobile di Milano
 Oldrado II Lampugnani – condottiero italiano
 Davide Lampugnani – calciatore italiano
 Giovanni Battista Lampugnani – compositore e clavicembalista italiano
 La congiura dei Lampugnani – dipinto di Francesco Hayez
 Castello Lampugnani – edificio storico di Sulbiate, in Lombardia

Pagine correlate 
Lampugnano (disambigua)